Andrew Murray (né le  à Selkirk, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace croato-canadien.

Carrière de joueur 
Au cours du Championnat du monde de hockey sur glace 2015, il fait partie de l'équipe de Croatie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Steelers de Selkirk ||MJHL ||63 ||29 ||48 ||77 || - || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 ||Steelers de Selkirk ||MJHL ||64 ||46 ||56 ||102 ||72 ||5 ||3 ||0 ||3 ||6
|- 
|2001-2002 || Bemidji State University || NCAA ||35 ||15 ||15 ||30 ||22 || - || - || - || - || -
|- 
|2002-2003 || Bemidji State University || NCAA ||36 ||9 ||17 ||27 ||38 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Bemidji State University || NCAA ||25 ||6 ||14 ||20 ||41 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Bemidji State University || NCAA ||32 ||16 ||22 ||38 ||30 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH ||77 ||13 ||16 ||29 ||73 ||6 ||0 ||1 ||1 ||17
|- 
|2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH ||72 ||10 ||12 ||22 ||62 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH ||34 ||13 ||2 ||15 ||15 || - || - || - || - || -
|- 
|2007-2008 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||39 ||6 ||4 ||10 ||12 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||67 ||8 ||3 ||11 ||10 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||46 ||5 ||2 ||7 ||6 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 29 || 4 || 4 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 39|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 10|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 51|| 14|| 17|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 54|| 3|| 3|| 6|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 51|| 3|| 4|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

| 220 || 24 || 16 || 40 || 36 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Beavers de Bemidji State
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace